Betzendorf ist ein Ortsname:

 Betzendorf, Gemeinde im Landkreis Lüneburg, Niedersachsen
 Betzendorf (Heilsbronn), Ortsteil der Stadt Heilsbronn, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Betzdorf
 Beetzendorf
 Petzendorf